Ни́колас Кинг Но́лти (; ) — американский актёр, трёхкратный номинант на премию «Оскар» (1992, 1999, 2012), номинант на премию «Эмми» (1977), лауреат премии «Золотой глобус» (1992).

Наиболее примечательные фильмы с участием Ника Нолти — «Сорок восемь часов» (1982), «Нью-йоркские истории» (1989), «Мыс страха» (1991), «Повелитель приливов» (1991), «Масло Лоренцо» (1992), «Тонкая красная линия» (1998), «Халк» (2003), «Отель „Руанда“» (2004), «Париж, я люблю тебя» (2006), «Мирный воин» (2006), «Солдаты неудачи» (2008) «Воин» (2011).

Биография 
Родился  в Омахе (штат Небраска) в семье Хелен Кинг, владелицы супермаркета, и её мужа Фрэнклина Артура Нолти, бывшего футболиста.
Дед Ника по отцу имел немецкие корни.
Вместе с Ником росла и старшая сестра Нэнси, ставшая впоследствии сотрудником Международного движения Красного Креста и Красного Полумесяца.

Нолти окончил  в Омахе, где был членом местной футбольной команды. Во время учёбы в , который он окончил в 1965 году, Нолти работал на пивоваренной компании . Пройдя актёрские курсы в нескольких академиях, Нолти работал в небольших театрах.

Дебют Нолти в большом кино состоялся в 1973 году, с выходом на экраны приключенческого боевика  «Парни в синей форме», где актёр исполнил эпизодическую роль молодого хиппи. В 1977 году Нолти номинировался на премии «Золотой глобус» и «Эмми» за роль Тома Джордаха в мини-сериале «». Роль, прославившая его на весь мир — сержант Джек Кейтс в триллере Уолтера Хилла «Сорок восемь часов» (1982), где его партнёром был Эдди Мёрфи.

Актёр стал обладателем «Золотого глобуса» в 1992 году, за перевоплощение в неудачника Тома Уинго в мелодраме Барбры Стрейзанд «Повелитель приливов». За эту же роль Нолти впервые номинировался на премию «Оскар», но проиграл Энтони Хопкинсу. Позже Нолти ещё два раза выдвигался на «Оскар»: в 1998 году за роль Уэйда Уайтхауса в драме «Скорбь» и в 2012 году за роль Пэдди Конлона в спортивной драме «Воин».

Личная жизнь 
Ник Нолти был женат три раза: на Шэйле Пейдж (1966—1970), на Шэрин Хаддад (1978—1983) и на Ребекке Лингер (1984—1994; есть сын Броули). Кроме того, у Нолти были романтические отношения с актрисами Деброй Уингер и Викки Льюис.  гражданская жена Нолти, Клайти Лэйн, родила ему дочь Софи Лэйн Нолти.
Актёр и его семья проживают в городе Малибу, штат Калифорния.

Долгие годы Нолти страдал алкоголизмом, актёра даже арестовывали за вождение в пьяном виде в 2002 году, на суде факт пребывания за рулём в нетрезвом виде им не оспаривался. В 2008 году Нолти заявил, что полностью избавился от этой пагубной привычки с помощью кришнаитов, с которыми он с тех пор регулярно общается. Нолти нравится участвовать в кришнаитских песнопениях и танцах. Он регулярно устраивает у себя дома кришнаитские богослужения и посещает храмы кришнаитов в Калифорнии. Нолти утверждает, что в 1960-е годы лично встречался с основателем Международного общества сознания Кришны Бхактиведантой Свами Прабхупадой (1896—1977).

Фильмография

Награды и номинации 

 2012 — номинация на премию «Оскар» за исполнение второстепенной роли в фильме «Воин»
 2012 — номинация на премию «Выбор критиков» за исполнение второстепенной роли в фильме «Воин»
 2012 — номинация на премию Гильдии киноактёров США за исполнение второстепенной роли в фильме «Воин»
 2011 — номинация на премию «Спутник» за исполнение второстепенной роли в фильме «Воин»
 1999 — номинация на премию «Оскар» за исполнение главной мужской роли в фильме «Скорбь»
 1999 — номинация на премию «Золотой глобус» за исполнение главной мужской драматической роли в фильме «Скорбь»
 1999 — номинация на премию «Независимый дух» за исполнение главной мужской роли в фильме «Скорбь»
 1999 — номинация на премию «Спутник» за исполнение главной мужской драматической роли в фильме «Скорбь»
 1999 — номинация на премию Гильдии киноактёров США за исполнение главной мужской роли в фильме «Скорбь»
 1992 — премия «Золотой глобус» за исполнение главной мужской драматической роли в фильме «Повелитель приливов»
 1992 — номинация на премию «Оскар» за исполнение главной мужской роли в фильме «Повелитель приливов»
 1988 — номинация на премию «Золотой глобус» за исполнение главной мужской драматической роли в фильме «Сорняки»
 1977 — номинация на премию «Золотой глобус» за исполнение главной мужской драматической роли в мини-сериале «Богач, бедняк»
 1976 — номинация на премию «Эмми» за исполнение главной мужской роли в мини-сериале «Богач, бедняк»

Примечания

Ссылки 

 Жить без бутылки не могу. Интервью «Комсомольской правде»

Выпускники Средней школы Вестсайда (Омаха)